Artasires () foi um oficial bizantino de origem persa, ativo durante o reinado do imperador Justiniano . Era doríforo da guarda de Artabanes na África em 545 e 546 e esteve ciente de seus planos para assassinar Guntárico, tendo desempenhado papel ativo no complô.

Bibliografia 

 

Persas do século VI
Oficiais de Justiniano
Doríforos do século VI